Цементно-стружечная плита (ЦСП) — композиционный листовой строительный материал, изготавливаемый из тонкой древесной стружки, цемента и химических добавок, снижающих вредное воздействие экстрактов древесины на цемент.

Свойства 
 Плотность — 1100—1400 кг/м³
 Удельная теплоёмкость — 1,15 кДж/кг·°С
 Паропроницаемый «дышащий» материал — 0,03 мг/(м·ч·Па)
 Огнестойкость: индекс распространения пламени — нулевой (пламя по поверхности не распространяется), предел огнестойкости — 50 мин, группа дымообразующей способности — Д (ядовитые газы и пары не выделяются).
 Водостойкость
 Устойчивость к гниению
 Хорошая звукоизоляция
 Гарантийный срок эксплуатации в строительных конструкциях — 50 лет

Применение 
Используется для наружной и внутренней обшивки стен (например, при изготовлении вентилируемых фасадов, в каркасном строительстве и производстве сэндвич-панелей), в качестве несъёмной опалубки, как настил под кровлю или основа для пола, в виде подоконников, в элементах подвесных потолков, вентиляционных коробах. Соперничает с ДСП, фанерой, плоским шифером, гипсокартоном, гипсоволокнистым листом, ОСП.

Недостатки 
 Высокая плотность (до 1,4 т/м³). Материал примерно в 2 раза тяжелее, чем ОСП или СМЛ. 1 м² ЦСП толщиной 8 мм имеет массу около 10 кг, что делает затруднительным подъём ЦСП для облицовки верхних этажей домов без лесов или лебёдок.
 Невысокая прочность при изгибе. В то же время материал очень прочный к продольной деформации, поэтому традиционно используется для усиления каркасов домов.

Производители в СНГ 
Почти все российские заводы по выпуску ЦСП были запущены в эксплуатацию в 1987—1989 годах. Из них ныне действуют «ТАМАК» (Тамбов), «ЦСП-Свирь» (Ленинградская область), «Завод строительных конструкций» (Стерлитамак), входящий в холдинг «Башбетон» (Уфа), Костромской завод ЦСП (Кострома), «Стропан» (Омск), «Сибжилстрой» (Тюмень).

В 2015 году свою работу начал первый в Республике Беларусь завод «ЦСП БЗС» (Кричев).

Примечания 

Древесные плиты